Blanka Navarrská ( Blanca de Navarra, 1385, Pamplona – 1. dubna 1441, Santa María la Real de Nieva) byla sicilská a navarrská královna. Jediným známým zobrazením královny je soudobá socha z kostela Panny Marie v Olite.

Život 
Narodila se jako jedno z osmi dětí navarrského krále Karla III. a Eleonory, dcery kastilského krále Jindřicha II. 21. května 1402 se v Catanii v zastoupení provdala za ovdovělého sicilského krále Martina a v listopadu téhož roku přistála na Sicílii. Ke skutečnému svatebnímu obřadu došlo 26. prosince 1402. O čtyři roky později Blanka porodila syna, jenž v osmi měsících zemřel. Během manželovy nepřítomnosti byla opakovaně regentkou Sicílie a zůstala jí i po jeho smrti na malárii roku 1409. Tehdy ji tchán Martin Aragonský jmenoval vikářem.

Roku 1413 zemřela bezdětná Blančina sestra Johana a otec Blanku povolal zpět domů. V dubnu 1415 se vrátila do Navarry a v říjnu 1416 byla úředně potvrzena dědičkou království. 5. listopadu 1419 byla jako zralá žena zasnoubena s Janem, o řadu let mladším vévodou z Peñafielu, synem aragonského krále Ferdinanda I. 10. června 1420 v Pamploně proběhla svatba a o rok později se manželům narodil syn. Roku 1425 zemřel Karel Navarrský a Blanka se stala královnou. Zemřela v dubnu 1441 během své náboženské pouti do kláštera Guadalupe a byla pohřbena v klášterním kostele v Santa María la Real de Nieva.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Literatura 
 Anthony, Raoul: Identification et Etude des Ossements des Rois de Navarre inhumés dans la Cathédrale de Lescar, Paris, Masson, 1931
 Maria Rita Lo Forte Scirpo: C'era una volta una regina … : due donne per un regno: Maria d'Aragona e Bianca di Navarra, Napoli : Liguori, , 2003

Externí odkazy 
 
 Blančina socha z kostela Panny Marie v Olite

Dynastie Évreux
Aragonští
Trastámarové
Navarrské infantky
Kněžny z Viany
Sicilské královny
Sicilští regenti
Regentky
Navarrské královny
Francouzské osobnosti 15. století
Narození v roce 1385
Narození 6. července
Narození v Pamploně
Úmrtí v roce 1441
Úmrtí 1. dubna
Pohřbení v Kastilii a Leónu
Pohřbení v klášterech ve Španělsku
Ženy